INET puede referirse a:
 Institut national des études territoriales, un centro educativo de Francia;
 Instituto Nacional de Educación Tecnológica, una institución oficial, dependiente del Ministerio de Educación de Argentina;
 Instituto Normal de Enseñanza Técnica, una institución de Uruguay.